Le terme pacemaker a diverses significations :
 En biologie, le  est un groupe de cellules cardiaques qui s'unissent pour amorcer les contractions et établir le rythme des battements.
 En médecine, un pacemaker artificiel peut être implanté pour procurer un rythme efficace lorsque le cœur est trop lent.
 En musique, un pacemaker est un appareil électronique créé à Stockholm permettant d'écouter, de mixer et de sauvegarder sa musique.
 En cyclisme, un pacemaker est un entraîneur à moto dans les courses de demi-fond.
 Pacemaker (logiciel), un gestionnaire de ressource cluster sous Linux